Een aantal plaatsen in Rusland, onder andere:
Zyrjanka (plaats in Jakoetië), een plaats in de Republiek Sacha (Jakoetië)
Zyrjanka (Katajski), een plaats in de oblast Koergan in het district Katajski
Zyrjanka (Joergamysjki), een plaats in de oblast Koergan in het district Joergamysjki
 Een aantal rivieren in Rusland, onder andere:
Zyrjanka (rivier in Jakoetië), een rivier in de Republiek Sacha (Jakoetië)
Zyrjanka (oblast Irkoetsk), een rivier in de oblast irkoetsk
 steenkoolbekken van Zyrjanka in Jakoetië
 Zyrjankameer in Jakoetië
 luchthaven Zyrjanka bij de plaats Zyrjanka in Jakoetië